Zilva ist der Familienname von:
 Sylvester Zilva (1884–1956), britischer Biochemiker

Sonstiges:
 Zilva Peaks, Zwillingsgipfel im Grahamland, Antarktika